Pelion – półwysep i pasmo górskie w Grecji
 Pelion – miasto w USA w stanie Karolina Południowa
 (49036) Pelion – planetoida z grupy centaurów
 Pelion – polskie przedsiębiorstwo w Łodzi

Podobne
 Mount Pelion East – szczyt na Tasmanii
 Mount Pelion West – szczyt na Tasmanii